Берёзовский сельсовет — сельское поселение в Первомайском районе Алтайского края Российской Федерации.

Административный центр — село Берёзовка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Алтайского края от 2 декабря 2003 года № 64-ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района»

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 6220 человек, в том числе 2957 мужчин и 3263 женщины.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Первомайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края